

Onomastica 
 Igor – nome proprio di persona maschile

Personaggi immaginari 
 Igor – archetipo dell'aiutante nelle opere fantastiche e horror
 Igor – personaggio della serie animata Conte Dacula
 Igor – personaggio del videogioco Persona 5

Persone 
 Igor di Kiev – principe russo
 Igor il russo – criminale serbo di etnia ungherese
 Igor – calciatore brasiliano
 Igorrr – compositore francese di musica elettronica e acustica

Altro 
 Igor – azienda casearia con sede a Cameri, fondata in origine a Mezzomerico nel 1935
 Igor – cratere lunare nella faccia visibile della Luna
 Igor: Objetivo Uikokahonia – videogioco d'avventura grafica del 1994
 Igor – film d'animazione statunitense del 2008
 Igor – album di Tyler, the Creator del 2019